Кандаураул (; , часто Сал-Юрт) — село в Хасавюртовском районе Республики Дагестан Российской Федерации.

Образует муниципальное образование село Кандаураул со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено к северу от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Цияб-Ичичали, на юго-западе — сёла Баташюрт, Симсир и Османюрт, на востоке — село Бамматюрт, на западе — село Аджимажагатюрт.

История 
Основано в 1843 г. В 1900 году состояло из 70 дворов, население — кумыки.

Чеченцы, проживающие в западной части села, называют его Сала-Юрт, а кумыки, проживающие на восточной части села, называют его Кандаураул.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана